Босс () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 300 км на південний захід від Парижа, 50 км на схід від Нанта, 33 км на південний захід від Анже.

Історія 

15 грудня 2015 року Босс, Бо-ан-Мож, Бурнеф-ан-Мож, Ла-Шапель-Сен-Флоран, Ле-Маріє, Ле-Меній-ан-Валле, Монжан-сюр-Луар, Ла-Поммре, Сен-Флоран-ле-В'єй, Сен-Лоран-де-ла-Плен i Сен-Лоран-дю-Мотте було об'єднано в новий муніципалітет Мож-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 159 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 407,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Босс на сайті французького Національного інституту географії
 Босс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Босс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара